Бредянка () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Жирлеу.
 Бредянка () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Вернешть.